Pierre Lesou (1930-2018), écrivain français
 Elisabeth Lesou (196?-), tireuse sportive française.